Il campionato olandese di baseball (in lingua olandese: Honkbal Hoofdklasse), organizzato dalla federazione di baseball e softball dei Paesi Bassi, è, insieme alla Italian Baseball League, il campionato di baseball più competitivo d'Europa.
Vi partecipano 8 squadre, ciascuna delle quali gioca 42 partite durante la stagione regolare; successivamente vengono giocati i play-off che decretano la squadra campione dei Paesi Bassi.

Il titolo 2019 è stato vinto dagli Amsterdam Pirates, mentre nel 2020 non è stato assegnato. Al vincitore del campionato spetta anche la possibilità di partecipare alla Coppa europea di baseball.

Squadre partecipanti 
 Storks (baseball) (L'Aia)
 L&D Amsterdam Pirates (Amsterdam) 
 DSS Kinheim (Haarlem)
 Curaçao Neptunus (Rotterdam) 
 De Glaskoning Twins (Oosterhout)
 Hoofddorp Pioniers (Hoofddorp)
 Mr. Cocker HCAW (Bussum)
 Quick Amersfoort (Amersfoort)

Risultati

Holland Series

Albo d'oro dal 1922 al 1986

Stagione regolare

Note

Voci correlate
Baseball
Italian Baseball League
Major League Baseball
Nippon Professional Baseball
Albo d'oro del campionato italiano di baseball
World Baseball Classic
World Series
Italian Baseball Series

Collegamenti esterni

Paesi Bassi
Baseball
Baseball nei Paesi Bassi